Station Tamade (Osaka)
 Station Tamade (Nara), een station aan de Wakayama-lijn